

События 
 Восьмилетний Феликс Мендельсон начинает изучать композицию под руководством Карла Фридриха Цельтера.
 2 января — В Вене вышел первый выпуск «Всеобщей музыкальной газеты» (), созданной по образцу более известного одноимённого лейпцигского издания.
 12 января — В Неаполе вновь после пожара, произошедшего одиннадцать месяцев назад, открывается «Театро Сан Карло». В день открытия состоялась премьера оперы Симона Майра «Мечта Партенопе» на слова Лампреди, написанная ко дню рождения короля Обеих Сицилий Фердинандо I.
 13 января — Карл Мария фон Вебер переезжает в Дрезден из Берлина, чтобы возглавить Дрезденскую оперу.
 18 января — В Ковент-Гарден (Лондон) впервые исполняется опера Генри Роули Бишопа «Своенравный сотник, или Преемники Александра» по мотивам одноимённой пьесы Бомонта и Флетчера.
 21 января — В годовщину смерти Людовика XVI впервые в Сент-Дени (Париж) впервые исполнен Реквием Луиджи Керубини.
 25 января — В римском «» состоялась премьера оперы Джоаккино Россини «Золушка, или Торжество добродетели» на слова Ферретти по мотивам одноимённой сказки Перро. Опера была встречена враждебно, но вскоре завоевала популярность в Италии и за её пределами.
 27 января — В парижском Театре Фейдо накануне 26-го дня рождения Луи Жозефа Фердинана Герольда с большим успехом впервые исполнена опера композитора «Скромницы», его первого крупного произведения.
 30 января — Карл Мария фон Вебер открывает Немецкую оперу в Дрездене оперой Этьенна Мегюля. Открытие, на котором побывал король Фридрих Август I, прошло с большим успехом.
 31 января — В венском театре «Ан дер Вин» впервые исполняется Прелюдия и хор для трагедии Грильпарцера «Праматерь», написанные Иоганном Непомуком Гуммелем.
 10 февраля — король Вюртемберга Вильгельм I подписывает контракт с Иоганном Непомуком Гуммелем, через четыре месяца после того, как композитор начал работать на него.
 20 марта — Симон Майр избирается в  (Бергамо).
 14 мая — Антонио Сальери назначен первым руководителем хора , ставшему предтечей Венской певческой академии, основанной в 1858 году.
 31 мая — В миланском театре «Ла Скала» впервые исполняется опера Джоаккино Россини «Сорока-воровка, или Опасность судить по наружности» на слова Герардини. Премьера «встречена с почти истерическим восторгом».
 6 августа — «Дом английской оперы» стал первым британским театром с газовым освещением. Уже в сентябре газовое освещение сделали театры Друри-Лейн и Ковент-Гарден.
 3 сентября — Лоуэлл Мейсон в  женится на Эбигейл Грегори, дочери трактирщика.
 27 сентября — В «» опубликовано стихотворение , посвящённое Францу Шуберту. Это был первый случай, когда имя композитора появляется в периодическом издании.
 26 октября — Генрих Август Маршнер в Евангелическо-немецкой церкви в Прессбурге (ныне Братислава) женился на Эмили фон Черва, дочери предпринимателя и члена городского совета.
 4 ноября — Карл Мария фон Вебер в Праге женился на знаменитой певице-сопрано Каролин Брандт.
 14 ноября — Восьмилетний Феликс Мендельсон посвящает сделанную имфортепианную аранжировку увертюры из оперы «Свадьба Фигаро» своей сестре Фанни в её двенадцатый день рождения.
 19 ноября — Сорокатрёхлетний Гаспаре Спонтини становится подданным французского короля Людовика XVIII.
 29 ноября — Сорокаоднолетний Франсуа-Адриен Буальдьё избирается членом Французской академии взамен недавно скончавшегося Этьенна Мегюля.

Публикации 
 1 марта — Впервые публикуются одновременно в Лондоне, Париже и Лейпциге цикл инструментальных пьес для фортепиано Муцио Клементи «Gradus ad Parnassum».
 Впервые опубликована Соната для фортепиано № 28 Людвига вана Бетховена с посвящением баронессе и талантливой пианистке Доротее Цецилии Эртманн.

Песни 
 Франц Шуберт — «», «Die Forelle», «».
 Томас Мур — Oft, in the Stilly Night.

Классическая музыка 
 Франц Шуберт — кантата «»; сонаты для фортепиано , ,  и ; ; .
 Людвиг ван Бетховен — ; ; ; .
 Никколо Паганини — Концерт для скрипки с оркестром № 1.
 Фридерик Шопен —  соль минор и си-бемоль мажор.
 Симон Майр — Кантата для солистов, хора и оркестра «Ариадна и Вакх».
 Гаэтано Доницетти — Симфония кончертанте ре мажор; Концертино для английского рожка с оркестром соль мажор.
 Гаспаре Спонтини — пьеса для оркестра «Вакханалия Данаид» (для оперы Сальери «Данаиды»).
 Карл Мария фон Вебер — кантата L’Accoglienza J 221.

Опера 

 Карл Мария фон Вебер — «Вольный стрелок».
 Джакомо Мейербер — «».
 Гаспаре Спонтини — «» (2-я редакция)
 Петер фон Винтер — «».
 Микеле Карафа — «».
 Фердинан Герольд
 «Скромницы»
 «Колокольчик, или Дьявольская страница»
 Симон Майр
 «Мечта Партенопе»
 «Ланасса»
 Mennone e Zemira

 Джоаккино Россини
 «Золушка, или Торжество добродетели»
 «Сорока-воровка, или Опасность судить по наружности»
 «»
 «»
 Генри Роули Бишоп
 «Наследник Вайрони, или Честность лучшая политика»
 «Отступник»
 «Герцог Савойский, или Жена и Хозяйка»
 Teazing Made Easy
 «Отец и его дети»

Родились 
 22 февраля — Нильс Гаде, датский органист, скрипач и дирижёр, крупнейший датский композитор XIX века (ум. в 1890).
 2 марта — , датский музыкант, дирижёр и композитор (ум. в 1878).
 24 марта — , французский композитор (ум. в 1871).
 13 июня — Антонио де Торрес Хурадо, наиболее значимый испанский гитарный мастер XIX века (ум. в 1892).
 13 августа — , венгерский пианист, дирижёр и композитор (ум. в 1886).
 12 ноября — Мартин Густав Ноттебом, австрийский музыковед, композитор и музыкальный педагог (ум. в 1882).
 13 ноября
 Луи Джеймс Альфред Лефебюр-Вели , французский органист и композитор (ум. в 1869).
 , валлийский композитор (ум. в 1885).

Умерли 
 14 января — Пьер-Александр Монсиньи, французский композитор, один из основоположников французской комической оперы (род. в 1729).
 28 января — Фридрих Людвиг Кунзен, немецкий дирижёр и композитор, работавший главным образом в Дании (род. в 1761).
 1 марта — , итальянский композитор (род. в 1740).
 24 августа — Нэнси Сторас, английская оперная певица-сопрано итальянского происхождения (род. в 1766).
 11 октября — , немецкий гамбист, виолончелист и композитор (род. в 1741).
 18 октября — Этьенн Мегюль, французский композитор (род. в 1763).
 7 ноября — , итальянский скрипач и композитор (род. в 1732).
 1 декабря — Юстин Генрих Кнехт, немецкий органист, капельмейстер и композитор (род. в 1752).
 дата неизвестна — ,  (род. около 1756).

См. также

Примечания